Павел Нестеров:
 Нестеров, Павел Александрович (1962—2005) — советский и российский футболист.
 Нестеров, Павел Петрович (1921—2000) — полный кавалер ордена Славы.